Test hace referencia a varios artículos:

Pruebas
 Prueba o examen de conocimientos;

Psicología
Tests psicológicos, como por ejemplo:
 un test de inteligencia, como:
 el test de Wechsler para adultos o WAIS;
 el test de Wechsler para niños o WISC;

 un test de personalidad, como:
 el test de Lüscher o test de los colores;
 el test de Rorschach;
 el test de Wartegg;

 un test de atención, como:
 el test de atención d2;
 el Conners’ Performance Test II;
 el test de Bender sobre percepción;
 el test de Brazelton que mide la capacidad de respuesta de los neonatos;
 el test de emparejamiento de figuras conocidas o MFF-20 que mide la impulsividad/reflexividad;
 el test de Myers-Briggs sobre preferencias personales;

Clínica
Ensayos clínicos o pruebas diagnósticas sobre algo, como:
 el test de Apgar, que hace una primera valoración simple de los recién nacidos;
 un test genético o examen genético;
 el test de PCR para detectar material genético;
 el test de sobrecarga hídrica para evaluar el drenaje del humor acuoso de los ojos;
 un test para medir la agudeza visual, como;
 el test de Snellen, que usa letras;
 el test de Landolt, para personas que no saben leer, usa anillos incompletos;
 el test de Lea, para niños, usa figuras (manzana, casa, y cuadrado);

Matemática
Test de primalidad, para determinar si un número es primo, como:
 el test de Lucas, para un número natural n y factores primos de n − 1 conocidos;
 el test de Lucas-Lehmer, para determinar si un número de Mersenne Mp es primo;
 el test de Pépin, para determinar si un número de Fermat es primo;

Otros
 el test de Draize, prueba de experimentación con animales para comprobar la irritación ocular o cutánea aguda que produce una sustancia;
 el test de Turing, sobre inteligencia artificial;
 un test estandarizado, o prueba normalizada;

Informática
 Pruebas que se realizan en el área de la informática para verificar que el sistema funciona de manera correcta
 Instrucción de hardware Test-and-set lock.

Ficción
 Test, cortometraje español protagonizado por, entre otras, Nadia de Santiago y Ana Wagener;
 Johnny Test, serie de animación canadiense-estadounidense;

Deporte
 Equipo ciclista profesional canadiense Cervélo Test Team; 
 Andrew "Test" Martin, luchador profesional canadiense;

Además
 Leyes penales inglesas llamadas Test Acts;
Prueba

Exámenes y pruebas